Freidel ist der Name von:
Frank Freidel (1916–1993), US-amerikanischer Historiker
Franz Freidel (1888–1938), deutscher Handwerksmeister und Politiker